Опитер Вергиний () може да се отнася за:

 Опитер Вергиний Трикост († ок. 486 пр.н.е.), римски консул 502 пр.н.е.
 Опитер Вергиний Есквилин, римски суфектконсул 478 пр.н.е.